Рушан Рустемович Миннегулов (род. 27 ноября 1992 года, Богатые Сабы, Сабинский район, Татарстан, Россия) — российский спортсмен — лыжник и биатлонист. Двукратный паралимпийский чемпион и серебряный призёр Зимних паралимпийских игр в Сочи 2014 года. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Начал заниматься спортом в 2007 году. За сборную России впервые выступил в 2009 году на Кубке мира в Норвегии.

С 2007 года личным тренером является его дядя Радик Минуголов. В сборной тренируется у Ирины Громовой и Амира Гумерова.

Инспектор Управления ФМС России по Республике Татарстан.

Участвовал в Зимних Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи.

Спортивные достижения 
Зимние паралимпийские игры
  (Сочи, Россия, 2014 год) — Лыжные гонки, 20 км, мужчины, стоя
  (Сочи, Россия, 2014 год) — Лыжные гонки, Открытая эстафета 4 x 2.5 км
  (Сочи, Россия, 2014 год) — Лыжные гонки Спринт свободным стилем 1 км, мужчины, стоя

Чемпионаты мира

Лыжные гонки
  (Соллефтео, Швеция, 2013 год) — 4 х 2,5 км, открытая эстафета
  (Соллефтео, Швеция, 2013 год) — 10 км, стоя
  (Соллефтео, Швеция, 2013 год) — 20 км, стоя
  (Соллефтео, Швеция, 2013 год) — 1 км, спринт, стоя

Награды и спортивные звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014 год).
 Заслуженный мастер спорта России (11 марта 2014 года)
 Мастер спорта России международного класса (23 мая 2011 года)
 Почётная грамота Главы Сабинского муниципального района (2013 год)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зимний паралимпийских игр 2014 года в Сочи

Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам